Kuta Tinggi (Badar), een plaats in Indonesië
Kuta Tinggi (Salak), een plaats in Indonesië
Kuta Tinggi (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië
Kuta Tinggi (Blang Pidie), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing